Alfonso Pérez (1949) olimpiai bronzérmes kolumbiai ökölvívó
 Alfonso Pérez Muñoz (1972) olimpiai bajnok spanyol labdarúgó